Ла Купија има више значења:

 Ла Купија, Хохобитос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Купија (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Купија (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Купија (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Купија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику